Потоп може да се отнася до:

 Потоп – природно явление.
 Потоп – митичното събитие.
 „Потоп“ - роман на Хенрик Сенкевич.
 Потоп – село в Община Елин Пелин.
 Шведски потоп - военно нашествие на Швеция в Жечпосполита.
 Потоп – оратория на Камий Сен-Санс.

Пояснителни страници